Sébastien Trudeau (né le  à Québec, dans la province du Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il joue avec l'Étoile noire de Strasbourg en Division 1 française.

Carrière de joueur 
Trudeau est repêché en  lors de la  du repêchage de 2007 de la LHJMQ par les Remparts de Québec où il joue lors des saisons 2007-2008 et 2008-2009. À la fin de la saison, il est échangé aux Maineiacs de Lewiston qui l'échangent ensuite, au milieu de la saison 2009-2010, au Titan d'Acadie-Bathurst.

Lors de la saison 2011-2012, il évolue avec Zach O'Brien et Matthew Bissonnette au sein du premier trio du Titan qui est surnommé le trio Tic-Tac-Toe. Il termine la saison régulière avec 31 buts 64 passes pour un total de 95 points et se classe au  des meilleurs pointeurs de la LHJMQ derrière son compagnon de trio Zach O'Brien.

Le , il marque son  but dans la LHJMQ.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008||Remparts de Québec||LHJMQ||38||13||9||22||16||9||2||2||4||0
|-
|2008-2009|| Remparts de Québec || LHJMQ ||68||19||22||41||24||17||0||1||1||2
|-
| 2009-2010||Maineiacs de Lewiston|| LHJMQ ||37||7||10||17||12||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Titan d'Acadie-Bathurst|| LHJMQ ||28||2||7||9||2||5||3||0||3||2
|-
|2010-2011|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||68||33||36||69||25||4||3||1||4||2
|-
|2011-2012|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||67||31||64||95||14||6||3||0||3||0
|-
|2012-2013||Blaze de Bloomington || LCH || 35 || 12 || 14 || 26 || 27 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013||Bulls de San Francisco || ECHL || 20 || 1 || 4 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013||Grizzlies de l'Utah || ECHL || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 16 || 13 || 29 || 39 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 24 || 10 || 12 || 22 || 8 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2015-2016 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 12 || 20 || 32 || 10 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || Assurancia de Thetford || LNAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 15 || 6 || 4 || 10 || 4 || 3  || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 28 ||6 ||13 || 19 || 20 || 6  || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2018-2019 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 44 || 6 || 12 || 18 || 28 || 6  || 6 || 1 || 7 || 0
|-
| 2019-2020 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 26 || 14 || 20 || 34 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 11 || 8 || 8 || 16 || 4 || 2 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2021-2022|| Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 26 || 25 || 21 || 46 || 8 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0

Trophées et honneurs personnels 
 2012 : nommé dans la  d'étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec

Références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Blaze de Bloomington
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur de l'Étoile noire
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace